Het Formule E seizoen 2017-2018 was het vierde seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Lucas di Grassi was de regerend kampioen bij de coureurs, terwijl Renault e.Dams de verdedigend teamkampioen was.

Jean-Éric Vergne werd kampioen in de voorlaatste race door voldoende voorsprong op te bouwen op zijn titelrivaal Sam Bird. Audi Sport ABT Schaeffler behaalde haar eerste kampioenschap bij de teams.

Teams en coureurs 

* Kamui Kobayashi is een Japanse coureur die reed onder een Monegaskische racelicentie.

Races 
 De voorlopige kalender is bekendgemaakt op 19 juni 2017. Op 21 september 2017 werd de definitieve kalender bekendgemaakt.
 De ePrix' van Buenos Aires en Monte Carlo zijn van de kalender verdwenen. De ePrix' van Santiago, Rome en Zürich zijn nieuw op de kalender.
 De ePrix van São Paulo stond oorspronkelijk op de kalender, maar is later een jaar uitgesteld. Op 6 december 2017 werd bekend dat deze race vervangen wordt door de ePrix van Punta del Este, die in de eerste twee seizoenen ook deel uitmaakte van de kalender.
 De ePrix van Montreal stond oorspronkelijk op de kalender, maar deze werd op last van de kosten geannuleerd. Deze ronde werd niet vervangen, waardoor de kalender slechts 12 ronden kende.
 De ePrix van Zürich betekent de eerste race in Zwitserland nadat autosport verboden werd als gevolg van de ramp tijdens de 24 uur van Le Mans in 1955.

Kampioenschap
Punten worden toegekend aan de top 10 geklasseerde auto's

Coureurs

1 De coureur heeft het punt voor de snelste ronde gekregen, aangezien de coureur die de snelste ronde reed niet in de top 10 finishte.

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.